Franklinton désigne :

 Franklinton, une ville située en Caroline du Nord ;
 Franklinton, une ville située en Louisiane.